Barta János
Barta János (1794–1874) zeneszerző
Barta János (1832–?) magyar és amerikai szabadságharcos (1848/49; 1862-65)
Barta János (1901–1988) irodalomtörténész, az MTA tagja
Barta János (1940) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja

Bartha János
Bartha János (1799–1852) színész
Bartha János (John Bartha, 1920-?) filmszínész
Bartha János (1825–1915) orvos
Bartha János (1943) agrármérnök